Carswell ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Carswell (1879–1946), schottische Autorin und Journalistin
 Douglas Carswell (* 1971), britischer Politiker
 Joanna Carswell (* 1988), neuseeländische Tennisspielerin
 Robert Carswell, Baron Carswell (* 1934), britischer Richter und Jurist
 Stephanie Carswell (* 1985), australische Schauspielerin und Sopransängerin
 Stuart Carswell (* 1993), schottischer Fußballspieler
 Tim Carswell (* 1971), neuseeländischer Radsporttrainer 

Carswell bezeichnet:
 Carswell (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Carswell-Krater, Meteoritenkrater in Saskatchewan, Kanada
 Carswell Air Force Base, früherer Name der Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth, Texas